Заха́рово — село в составе Ольшанского сельского поселения Чернянского района Белгородской области.

По преданию, возникло на правом берегу реки Ольшанка в 1770 году и было названо по имени первого переселенца Захара. Впоследствии село сильно выросло, так что через сто лет на этом месте уже проживало около тысячи человек.

История 
В 1786 г.на плане генерального межевания Новооскольского уезда, называлась деревня Нижняя Альшанка.

В 1862 г. в списках населенных мест Курской губернии, название было деревня Нижний Ольшанец, 4 стана Новооскольского уезда, с количеством жителей 556 человек в 59 дворах.

В 1885 г. в деревне Захарова Ольшанской волости Новооскольского уездав 108 дворах проживало 917 человек.

В 1892 г. в д.Захаровке Ольшанской волости Новооскольского уезда Курской губернии проживало 1223 жителя.

В 1901 г. в д.Захаровке Ольшанской волости Новооскольского уезда проживало 968 человек..

Население

Достопримечательности 
Основной достопримечательностью села является Покровская церковь, строительство которой «всем миром» было начато в неурожайном 1908 году и было закончено в 1911. Новую церковь освятили во имя Покрова Божией Матери, с отмечанием престольного праздника 14 октября.

При Советской власти Покровская церковь была закрыта. С 2001 года по инициативе тогдашнего главы администрации Ольшанского сельского округа Алексея Лобенко были начаты работы по реставрации церкви, закончившиеся открытием церкви для прихожен в начале ноября 2011 года. Уроженец села, архимандрит монастыря в Угличе о.Виктор (Захаров) посодействовал восстановлению храма поиском жертвователей и художников-реставраторов, а также передал храму несколько икон из личной коллекции.

Карты 
 Карта 1786 года
 Современная карта села Захарово

Примечания

Ссылки 
 Памятники архитектуры на сайте Управления культуры Администрации Чернянского района.
 Список населенных мест Курской губернии. — 1862 г.
 Памятная книжка Курской губернии 1892 г.
 Курский сборник 1901 г.

Населённые пункты Чернянского района
Населённые пункты, основанные в 1770 году